Žernov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Žernov (okres Náchod)
 Žernov (okres Semily)